Der Alpina B4 ist ein Pkw-Modell der Mittelklasse des Kleinserienherstellers Alpina Burkard Bovensiepen, der auf der 4er-Reihe des Automobilherstellers BMW basiert. Gefertigt wurde er in der ersten Generation als Coupé und Cabriolet. Die zweite Generation ist eine Coupélimousine. Eine Dieselvariante wird als Alpina D4 vermarktet.

F32, F33 (2014–2019)

B4 S 
Im März 2017 überarbeitete Alpina den Antrieb des B4. Als B4 S leistete er fortan 324 kW (440 PS) statt 301 kW (410 PS).

B4 S Edition 99 
Im Oktober 2018 kam das auf 99 Exemplare limitierte Sondermodell Edition 99 in den Handel. Es ist in fünf verfügbaren Sonderlackierungen erhältlich und erhält gegenüber dem B4 S eine Leistungssteigerung durch eine leichtere Titan-Abgasanlage.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2019 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 486 Alpina B4 der ersten Generation neu zugelassen worden. Mit 103 Einheiten war 2015 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

G26 (seit 2022) 

Während es von den zweitürigen Versionen des BMW Vierers eine sportliche M-Variante von BMW M gibt, ist auf Basis des Gran Coupé keine geplant. Stattdessen präsentierte Alpina Ende März 2022 das B4 Gran Coupé. Es kam im Juli 2022 auf den Markt.

Technische Daten 
Der Dreiliter-Ottomotor basiert auf dem BMW S58, den auch die M-Versionen des Vierer nutzen. Im Vergleich zum ebenfalls angebotenen Alpina B3 ist er mit 364 kW (495 PS) etwas stärker. Das ZF-Achtgang-Getriebe wurde verstärkt, das Sportfahrwerk ist speziell angebunden und hat gewichtsoptimierte Komponenten, an der Vorderachse eigene Stabilisatoren. Auf 100 km/h soll das B4 Gran Coupé in 3,7 Sekunden beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 301 km/h an.

Weblinks

Einzelnachweise 

B04
Fahrzeug der Mittelklasse
Coupé
Cabriolet
Kombilimousine